Sóc Trăng (provincie)
 Sóc Trăng (stad)